Путь к себе — советский мини-сериал 1986 года, режиссёр Инесса Селезнёва.
 Путь к себе () — американский фильм 2005 года, режиссёр Майкл Айметт.
 Путь к себе — российский фильм 2010 года, режиссёр Артём Мазунов.